Le championnat du monde de snooker 1996 a lieu du 20 avril au  au Crucible Theatre de Sheffield en Angleterre.

Prix 
Gagnant :  £ 
Finaliste :  £ 
Demi-finalistes :  £ 
Quarts de finalistes :  £ 
 de finalistes :  £ 
 de finalistes :  £ 

Meilleur break télévisé :  £ 
Maximum break télévisé :  £

Tableau final

Centuries du tournoi final (48) 

 144, 138, 137, 123, 109, 107, 100, 100 Peter Ebdon
 144, 115 Tony Drago
 139, 126, 120, 106, 103, 102, 102, 101, 100 Ronnie O'Sullivan
 137, 130, 104, 101 John Higgins
 135, 125, 121, 118, 113, 110, 108, 106, 105, 104, 104 Stephen Hendry
 129 Jason Ferguson
 125 Alan McManus
 123, 120, 101 Dave Harold
 116, 105, 104, 103 Steve Davis
 115 Anthony Hamilton
 110 Darren Morgan
 109 Ken Doherty
 103 Euan Henderson
 100 Jimmy White

Notes et références

Article connexe 
 Championnat du monde de snooker

Liens externes 

1996
Snooker
Snooker 1996
Sport en Angleterre en 1996
Snooker en 1996
Sport en avril 1996
Sport en mai 1996